«Легенда о Сальери» — советский кукольный мультфильм 1986 года, который создал на студии «Союзмультфильм» режиссёр Вадим Курчевский. Мультфильм снят по мотивам трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери». В фильме использована музыка Вольфганга Амадея Моцарта.

Сюжет 
Классическая история о том, как завистливый композитор Сальери отравил гениального Моцарта.

Создатели 
 Авторы сценария — Александр Костинский, Вадим Курчевский
 Кинорежиссёр — Вадим Курчевский
 Художники-постановщики — Аркадий Мелик-Саркисян, Марина Курчевская
 Композитор — Сергей Дрезнин
 Кинооператор — Владимир Сидоров
 Звукооператор — Владимир Кутузов
 Художники-мультипликаторы: Лидия Маятникова, Ирина Собинова-Кассиль, Ольга Панокина, Сергей Косицын, Татьяна Молодова
 Роли озвучивали:
 Михали Козаков, Олег Меньшиков
 Куклы и декорации изготовили: Михаил Колтунов, Владимир Аббакумов, Виктор Гришин, Валерий Петров, Владимир Маслов, Александр Максимов, Лилианна Лютинская, Светлана Знаменская, Нина Молева, Наталия Барковская, Анна Ветюкова, Николай Меньчуков, Николай Закляков, Сергей Попов, Александр Беляев, Марина Чеснокова, Павел Гусев
 Монтажёр — Надежда Трещёва
 Редактор — Раиса Фричинская
 Директор съёмочной группы — Григорий Хмара

Литература 
  Стр. 378—379.
 Людвига Феофиловна Закржевская Вадим Курчевский. Из серии «Мастера мультипликационного кино». Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства. Москва, 1987. Тираж 40 000 экз.

Ссылки 
 
 Вадим Курчевский — Энциклопедия отечественного кино

Короткометражные мультфильмы СССР 1986 года
Кукольные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Вадима Курчевского
Мультфильмы о музыкантах
Фильмы о Вольфганге Амадее Моцарте
Экранизации произведений Александра Пушкина
Легенды и мифы